Glasspool ist der Familienname der folgenden Personen:

 James Glasspool (* 1991), australischer Bahnradsportler 
 Lloyd Glasspool (* 1993), britischer Tennisspieler
 Mary Douglas Glasspool (* 1954), US-amerikanische, anglikanische Weihbischöfin des Bistums Los Angeles